Der 103. Deutsche Katholikentag soll vom 29. Mai bis 2. Juni 2024 im thüringischen Erfurt stattfinden.

Er wird veranstaltet vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Gastgeber ist das Bistum Erfurt. Vorsitzender des Trägervereins ist der ehemalige Erfurter Oberbürgermeister Manfred O. Ruge.

Motto 
Das Leitwort „Zukunft hat der Mensch des Friedens“ nimmt Bezug auf den Krieg in der Ukraine.

Weblinks 

 Webseite des Katholikentags

Einzelnachweise 

Katholikentag
Christentum in Erfurt
Veranstaltung in Erfurt
Veranstaltung 2024
Bistum Erfurt
Zentralkomitee der deutschen Katholiken
Römischer Katholizismus in Europa